Торопченко:
 Торопченко, Алексей Леонидович (род. 1999) — российский хоккеист.
 Торопченко, Леонид Александрович (1968—2017) — советский и российский хоккеист.